Breese kan syfta på:

Breese, Brandenburg – en kommun i Tyskland
Breese, Illinois – en stad i Clinton County, Illinois i USA